Hundträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725584-166738), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (28,5 ha)
Hundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727864-165800), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,8 ha)
Hundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728020-168267), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (45,6 ha)
Hundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729780-165599), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (44,3 ha)
Hundträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729992-164085), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,95 ha)
Hundträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (20,8 ha)
Norra Hundträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,4 ha)
Södra Hundträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn